Баррачина ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Хилока. Занимает площадь  км². Население — 167 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Foro de Barrachina
 La Güeb no oficial de Barrachina
 Peirones de Barrachina

Муниципалитеты Теруэля